Вільям Борі був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Рей Раффелз.

У фіналі Род Лейвер здолав Андреса Хімено з рахунком 6–3, 6–4, 7–5.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Род Лейвер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1969 Australian Open Men's Singles draw

1969 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу